Le patronyme Plisson est porté par les personnes suivantes :
 
 André Plisson (né en 1929), peintre et lithographe français ;
 Henri Plisson (1908-2002), peintre de la Marine et céramiste français ;
 Jules Plisson (né en 1991), joueur de rugby à XV français ;
 Marie Prudence Plisson (1727–1788), une femme de lettres française ;
 Pascal Plisson, réalisateur et documentariste français ;
 Philip Plisson (né en 1947), photographe français et peintre de la Marine ;
 Philippe Plisson (né en 1951), homme politique français, député de la Gironde.